

Militaria 
 A-3 – nazwa kodowa niemieckiej rakiety skonstruowanej przez Wernhera von Brauna

Technika 
 A3 – znormalizowany format arkusza (297×420 mm), np. w rysunku technicznym

Transport 
 Audi A3 – samochód osobowy
 Autostrada A3 – autostrada oznaczona symbolem A3
 Inne drogi oznaczone symbolem A3:
 Droga magistralna A3 – droga na Litwie
 Droga stanowa A3 – droga na Tasmanii, nazywana także Tasman Highway

Zobacz też 
 A 03 – kod grupy leków stosowanych w czynnościowych zaburzeniach przewodu pokarmowego w systemie ATC